Alnwick, paroisse du Nouveau-Brunswick ;
 Alnwick, ville d'Angleterre ;
 Alnwick/Haldimand, canton de l'Ontario ;
 District d'Alnwick.

Voir aussi 
 Château d'Alnwick